Dasycrotapha – rodzaj ptaka z rodziny szlarników (Zosteropidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na Filipinach.

Morfologia 
Długość ciała 10–13 cm, masa ciała 7,5–10 g.

Systematyka

Etymologia 
Dasycrotapha:  dasus – włochaty; κροταφος krotaphos – brew, skronie.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Dasycrotapha speciosa – cierniofilipinek złotoczelny
 Dasycrotapha plateni – cierniofilipinek mały

Przypisy 

Szlarniki